FAP kan avse: 

 FAP – en serbisk lastbilstillverkare , se Fabrika automobila Priboj
 FAP – svensk militär förkortning fordonsavlämningsplats, se Lista över svenska militära förkortningar
 FAP –en facklig organisation som representerar professionella fotbollsspelare i Paraguay, se FIFPro

Biologi och medicin 
 FAP – en autosomalt dominant ärftlig, dödlig genetisk sjukdom, se Familjär amyloidos med polyneuropati
FAP - Familjär Adenomatös Polypos, en autosomalt dominant ärftlig sjukdom som ger ökad förekomst av polyper, och därmed ökar risken att utveckla cancer, i tjocktarmen.

Politik, styrelseskick och väpnade styrkor 
 FAP – föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet, se Rikspolisstyrelsens författningssamling
 FAP – Força Aérea Portuguesa, se Portugals flygvapen
 FAP – Fuerza Aérea del Peru, se Perus flygvapen
 FAP – en tchadisk rebellgrupp, se Forces Armées du Peuple

Psykoterapi 
 FAP – en psykoterapiriktning, se Functional Analytic Psychotherapy